Abenteurer steht für

 eine Person, die auf ein Abenteuer ausgeht oder ein abenteuerliches Leben führt
 Der Abenteurer, US-amerikanischer Film von 1917
 Die Abenteurer (Heftroman), eine Heftromanserie von 1992/93
 Die Abenteurer (Film), französischer Film von 1967

Siehe auch:
 Cervantes – Der Abenteurer des Königs
 Abenteurer des Schienenstranges